Dj-Nate — американский композитор, прославившийся на сайте Newgrounds своими саундтреками к видеоигре Geometry Dash.

В реальной жизни его зовут Нэйтан Ингаллс. У него присутствует одноименный канал на YouTube.

Саундтреки

Electrodynamix 
Самая популярная композиция автора. На Newgrounds имеет более 2 миллионов 900 тысяч прослушиваний, что делает его самым прослушиваемым треком на всей платформе. Саундтрек записан в жанре транс.

Club Step 
Второй по популярности на Newgrounds трек после Electrodynamix. Написан в жанре Dance. Имеет более 2 миллионов 100 тысяч прослушиваний на сайте.

Theory of Everything 
Четвертый по прослушиваниям трек на платформе.

God Complex Rmx 
По сравнению с выше упомянутыми композициями довольно новая работа от автора. Песня вышла как ремикс на одноименную песню в 2017 году, пока остальные песни выходили в конце 2000-х и в начале 2010-х. Композиция записана в жанре  hard dubstep, имеет на Newgrounds более 48000 прослушиваний и 5000 скачиваний.

Примечания 

Композиторы США